Lancashire Combination 1898–99 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af femten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Preston North End FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for tredje gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899